Фридрих Цельник (, также Фредерик Зелник — ; ,  — , ) — немецкий актёр, режиссёр и кинопродюсер.

Биография 
Цельник родился в Черновицах в еврейской семье. Окончил школу там же, успешно учился на юриста в Вене и увлёкся театром. Работал на многих театральных сценах Берлина, с 1910 года состоял в труппе Оскара Местера.

В 1910-е годы Цельник прославился в кино. В 1917 году он женился на польской актрисе Лие Маре и сделал её кинозвездой. В это же время он занялся режиссурой и кинопродюсерской деятельностью и перестал сниматься. Наряду с экранизациями произведений классической литературы («Анна Каренина» (1920), «Ткачи» (1927)) Фридрих Цельник выпускал фильмы развлекательного содержания, в том числе многочисленные оперетты.

Цельник окончательно покинул Германию с женой в 1933 году и снимал кино в Англии и Голландии. Получив британское гражданство, изменил своё имя на «Фредерик». После 1940 года занимался исключительно продюсерской деятельностью.

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Примечания

Ссылки 
 
 filmportal.de

Актёры Германии
Кинорежиссёры Германии
Кинопродюсеры Германии
Кинорежиссёры Нидерландов
Кинорежиссёры Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии